Существовало две различные модели Fiat 520, выпускавшихся компанией Fiat в 1920-е годы.

520 «Superfiat» (1921—1922) 

Fiat 520 Superfiat — первый автомобиль компании Fiat представительского класса.

Автомобиль оснащался V-образным, 12-цилиндровым двигателем объёмом 6805 куб. см с заявленной мощностью в 90 л. с. В начале 1920-х годов это был единственный автомобиль в мире с двигателем V12.

520 (1927—1930) 

В конце 1920-х годов под названием Fiat 520 компания Fiat выпускала меньший по размеру и менее мощный автомобиль, по сравнению с первоначальным Fiat 520.

В первые десятилетия XX века, когда на смену рукояткам пришло рулевое колесо, европейские производители размещали водительское сидение и рулевое колесо в правой части автомобиля вне зависимости от принятого стиля (лево- или правостороннего) вождения в стране.

К 1920-м годам, в связи с увеличением числа автомобилей на дорогах, в более населённых частях Италии было принято решение разрешить ездить строго по правой стороне дороги. В 1927 году Fiat 520 был одним из первых автомобилей, на котором, видимо, в связи с обязательным правосторонним движением, рулевое колесо размещалось в левой части автомобиля.

В 1928 году на смену 520 модели пришел Fiat 521, хотя Fiat 520 и продолжал выпускаться до 1929 года.
Всего произведено более 20 000 автомобилей.

Двигатели 

520